Неофі́т (від ,  — новозасаджена рослина, в подальшому значенні — новонавернений):

 У ранньому християнстві — особа, що через хрещення була прийнята до церковної громади;

 Через церковне значення — новопосвячений, новохрещений; взагалі — новий прихильник будь-якої релігії, церкви, чернечого ордену, каменярської ложі;

 Переносно — новий прихильник якого-небудь учення, суспільного руху або новак у чому-небудь.

Див. також 
 Неофіти (поема)
 Неофіт (патріарх Болгарський)

Примітки

Література 
 Словник іншомовних слів. (ред. О. С. Мельничук) — Київ, УРЕ, 1974
 Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bd. 21. Aufl. 2005–2006

Багатозначні терміни
Християнство
Давньогрецька міфологія
Літературні поняття